POLD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 107 амінокислот, а молекулярна маса — 123 631.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, гідролаз, екзонуклеаз, нуклеаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як пошкодження ДНК, репарація ДНК, реплікація ДНК. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, іоном заліза, ДНК, групою 4Fe-4S, залізо-сірчаною групою. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки